Світлана Кузнецова і Амелі Моресмо були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, перемігши у фіналі пару Квета Пешке і Ренне Стаббс з рахунком 6–7(5–7), 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (чемпіонки)
 Кара Блек /  Лізель Губер (півфінал)
 Квета Пешке /  Ренне Стаббс (фінал)
 Алісія Молік /  Мара Сантанджело (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Hastings Direct International Championships 2007 Draw 

2007
Hastings Direct International Championships